Nositelky jména Žofie Jagellonská:
 Žofie Jagellonská (1464–1512), provdaná braniborská markraběnka
dcera polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a manželka Fridricha I. Braniborsko-Ansbašského
 Žofie Jagellonská (1522–1575), provdaná brunšvická vévodkyně
dcera polského krále Zikmunda I. Jagellonského a manželka Jindřicha II. Brunšvického